Франче́ска () — женское имя, происходящее от латинского мужского имени Франциск (Franciscus), и обозначающее «свободная». Это имя широко используется в странах романской языковой группы, включая: Италию, Францию и Каталонию (Испания). .

Иностранные аналоги 
 Албанский язык: Françesku
 Английский язык: Franklin, Frank
 Арабский язык: فرانشيسكو (Frānsheskū)
 Арагонский язык: Francho
 Армянский язык: Ֆրանծիսկոս (Franciskos)
 Астурийский язык: Xicu
 Баскский язык: Frantzisko
 Белорусский язык: Францішка
 Болгарский язык: Франциск (Frantsisk)
 Бретонский язык: Frañsez, Fañch, Fañchig, Soaig, Saig
 Валлийский язык: Ffransis
 Венгерский язык: Ferenc, Feri, Franciska (жен.)
 Венецианский язык: Francesco
 Вьетнамский язык: Phanxicô
 Галицкий язык: Francisco
 Греческий язык: Fragkiskos, (Φραγκίσκος) , Frantzeskos, (Φραντζέσκος)/ Fragkiska, (Φραγκίσκα) , Frantzeska, (Φραντζέσκα) (жен.)
 Жемайтское наречие: Prancėškos
 Алеманнский диалект: Franz
 Индонезийский язык: Fransiskus
 Ирландский язык: Proinsias, Proinnsias, Francie, (все варианты употребляются как для мужчин, так и для женщин)
 Исландский язык: Frans
 Испанский язык: Francisco, Paco, Fran, Quico, Pancho, Cisco, Chisco, Francisca (жен.), Paca (жен.), Paquita (жен.)
 Итальянский язык: Francesco, Franco, Franca, Francesca (жен.)
 Каталанский язык: Francesc, Cesc, Cesco, Xesc, Xisco (муж.); Francesca, Cisca, Xisca, Xesca, Frances (жен.), Fani, Francina (жен.)
 Китайский язык: 弗朗西斯科 (Fú lǎng xī sī kē)
 Корейский язык: 프랜시스 (Peuraensiseu)
 Корсиканский язык: Francescu
 Латышский язык: Francisks, Frančeska (жен.)
 Латинский язык: Franciscus
 Литовский язык: Francas, Pranciškus (исторические)
 Ломбардный язык: Francesch
 Малаялам: പൊറിഞ്ചു (Porinchu/Porinju), പ്രാഞ്ചി (Pranchi), , Prenju, Frenju
 Мальтийский язык: Franġisk
 Неаполитанский язык: Franciscu
 Немецкий язык: Franziskus, Franz, Franziska (жен.)
 Нидерландский язык: Frans, Frank (Франсис, Франческа или Франчин используется только для голландских женщин)
 Нормандский язык: Françouais
 Окситанский: Francés
 Польский язык: Franciszek
 Португальский язык: Francisco, Francisquinho, Chico, Chiquinho, Quico, Fran, Paco (уменьш.) Francisca (жен.), Francisquinha, Chica, Chiquinha, Quica (уменьш.)
 Пьемонта: Fransesch
 Румынский язык: Francisc
 Русский язык: Франческо (Franchesko), Франциск (Frantsisk), Франц (Frants)
 Сербский язык: Францесцо (Frantsetso)
 Сицилийский язык: Franciscu
 Словацкий язык: František
 Словенский язык: Frančišek, France, Franc, Fran, Franko
 Суахили: Fransisko
 Турецкий язык: Françesko
 Украинский язык: Франциск (Frantsisk)
 Финский язык: Frans, Fransiscus
 Французский язык: François, Francis, Francisque (муж.); Françoise, France, Francine (жен.)
 Фризский язык: Fransiskus
 Хорватский язык: Franjo, Frano, Frane
 Чешский язык: František, Františka (жен.)
 Шотландский язык: Frangag
 Шведский язык: Franciskus
 Эсперанто: Francisko
 Эстонский язык: Franciscus
 Японский язык: フランシス (Furanshisu)
 Грузинский язык: ფრანჩესკა, ფრანცესკა, ფრანცისკა